Kabinett Oettinger bezeichnet verschiedene Regierungen Baden-Württembergs unter Günther Oettinger (CDU):
Kabinett Oettinger I (2005–2006)
Kabinett Oettinger II (2006–2010)